El término tembladera puede referirse a:

 La tembladera, enfermedad de los rumiantes;
 Las tembladeras, peces del género Torpedo;
 El nombre común de la planta Briza maxima;
 El nombre común de la planta Briza media; o
 Tembladera, una localidad de Cajamarca, Perú.